Cerezo puede referirse a:

 Cerezo, subgénero de árbol frutal, que incluye además especies como:
 Cerezo ácido
 Cerezo aliso o de racimo Cerezo bravío, de monte o monzón Cerezo de Cayena, arbusto.
 Cerezo, un municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura, España.
 Cerezo de Abajo, municipio de la provincia de Segovia, Castilla y León, España.
 Cerezo de Arriba, municipio de la provincia de Segovia, Castilla y León, España.
 Cerezo de Río Tirón, municipio de la provincia de Burgos, Castilla y León, España.
 Cerezo (Entrambasaguas), barrio de la provincia de Burgos, Castilla y León, España.
 Enrique Cerezo, empresario español y presidente de EGEDA.
 Toninho Cerezo, exfutbolista brasileño.
 Cerezo Osaka, equipo de fútbol japonés.
 Comité Cerezo''', organización mexicana de Derechos humanos.